Ханджя́н () — армянская фамилия. Известные носители:

 Ханджян, Агаси Гевондович (1901—1936) — советский государственный и партийный деятель, первый секретарь ЦК Компартии Армянской ССР (1930—1936).
 Ханджян, Арсен Пениаминович (род. 1989) — российский самбист и дзюдоист, чемпион мира по самбо (2013).
 Ханджян, Арсине (род. 1958) — канадская актриса.
 Ханджян, Григор Сепухович (1926—2000) — советский и армянский живописец, Народный художник СССР (1983).
 Ханджян, Давид Акопович (1940—1981) — советский дирижёр и пианист, Заслуженный деятель искусств Армянской ССР (1977).

Топоним 
 Ханджян — село в Армавирской области Армении.